Зерка́льный — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 85,85 км перегона Приветненское — Куолемаярви линии Зеленогорск — Приморск — Выборг. Расположен на однопутном неэлектрифицированном участке между бывшей станцией Тарасовское и остановочным пунктом Яппиля.

История 
Остановочный пункт был создан силами сотрудников и ребят детского лагеря «Зеркальный», который расположен неподалеку на побережье Зеркального озера. Первоначально ему дали условное название 86-й км.

Долгое время полустанок представлял собою короткий невысокий односторонний перрон. В 2014 году прошел ремонт: оборудованы сходы с платформы, установлен навес, скамейки, урны. К централизованному освещению подключены установленные на опоры современные светильники с лампами ДНаТ. Пассажирское здание и билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Приказом ОАО «РЖД» от 21 июня 2014 года № 35 остановочный пункт 86-й км был переименован в Зеркальный. Однако, ещё в 2001 году на топографических картах платформа указывалась с двойным именованием  .

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Зеркальный на osm.sbin.ru 
 Паспорт станции остановочного пункта Зеркальный на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта Зеркальный на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Зеркальный на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Зеленогорск — Выборг. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1956 году
Железнодорожные платформы по алфавиту